Aceasta este lista țărilor în funcție de produsul intern brut, ajustat în baza parității puterii de cumpărare (PPC). Cifrele exprimă milioane de dolari americani.
 Prima coloană de valori conține estimările din octombrie 2022 ale membrilor FMI, publicate de această instituție.
 A doua coloană de valori cuprinde ultimele date ale Băncii Mondiale.
 A treia coloană de valori conține estimările actualizate propuse de CIA World Factbook.

Liste 
Tabelul clasifică inițial fiecare țară sau teritoriu după cele mai recente estimări anuale și poate fi reclasat pe oricare dintre coloane.

Note explicative

Referințe

Vezi și 
 Lista țărilor în funcție de PIB (nominal)
 Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor
 Lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor
 Listă de țări în funcție de distribuția venitului
 Listă de monede după țară
 Lista statelor lumii
 Lista țărilor după continent

Legături externe 
 Baza de rapoarte ale Fondului Monetar Internațional (engl.)

PIB